Пилипча́к — українське і білоруське прізвище, утворене від власного імені Пилип. Походить від церковного чоловічого імені Філіпп, яке в перекладі з давньогрецької означає «любитель коней». Покровителем цього імені вважається святий мученик Філіпп Апамейський.

Носії

В 
 Пилипчак Василь Григорович — український валторніст

М 
 Пилипчак Марія Іванівна — український етнограф, композитор

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ак